Stacja obsługiwana (SO) – stacja z czynnym ruchem towarowym, obsługiwana lokomotywą manewrową stacji manewrowej, w której rejonie ciążenia się znajduje. Obsługa tej stacji może być dokonywana także lokomotywą pociągową.

Bibliografia 
 Instrukcja o technologii pracy stacji towarowej R-60, PKP Cargo SA, Warszawa 2003

Infrastruktura kolejowa